Guy, een variant van de jongensnaam Guido
 Guy (Arkansas)
 Guy (band), een Amerikaanse band
 Guy (Guy), een muziekalbum van de Amerikaanse band Guy
 Guy (Steve Earl), een muziekalbum van Steve Earle
 Guy (2018), een Amerikaanse film
 Guy (Final Fight), een personage in de videospellen van Final Fight en Street Fighter
 Guy Motors, een Brits vrachtwagenmerk
 Guy (pantserwagen), een voertuigtype van deze fabrikant